Selenyj Kut (ukrainisch ; russische Entsprechung /Seljony Kut) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Selenyj Kut (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Selenyj Kut (Wolnowacha), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha
 Selenyj Kut (Podilsk), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Podilsk
 Selenyj Kut (Myrhorod), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Myrhorod